Sergio Martín puede referirse a:

 Sergi Martín (1974-), jugador de voleibol pista y vóley playa español.
 Sergio Martín (1977-), periodista español.
 Sergio Martín (¿?-¿?), actor español.